Ann Grete Nørgaard (1983-), handballeuse danoise.
 Christian Nørgaard (1994-), footballeur international danois.
 Ivar Nørgaard (1922-2011), homme politique danois.
 Finn Nørgaard (1959-2015), réalisateur et producteur danois.
 Lise Nørgaard (1917-2023), journaliste, écrivaine et scénariste danoise.
 Louise Bager Due ou Louise Bager Nørgaard (1982-), handballeuse danoise.
 Per Nørgård ou Per Nørgaard (1932-), compositeur danois.